Daret ist der Name von

 Jacques Daret (* um 1401; † um 1468), flämischer Maler
 Pierre Daret (* um 1604; † 1678; eigentlich Pierre Daret de Cazeneuve), französischer Maler und Kupferstecher
Siehe auch:
 Dahret
Darrett